C2CD2L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 706 амінокислот, а молекулярна маса — 76 181.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки